() peut désigner :

Musique

Albums 

 , album de George Jones ;
 , album de Mark Morrison ;
 , album de Merle Haggard ;
 , album de Milan ;
 , album de Ruth Copeland ;
 , album de Shirley Bassey
 , album de Jerry Lee Lewis.

Chansons 

 , chanson de La Cage aux Folles, reprise par Gloria Gaynor, en 1983 ;
 , chanson de Mark Owen ;
 , chanson des Village People ;
 , chanson des Jonas Brothers sur l'album .